Detta är en lista över sjöar i Linköpings kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Linköpings kommun.

Lista

Linköpings kommun
 Lista